G-Force peut désigner :
 G-Force, le titre original du film Mission-G (ou Opération G-Force au Québec), un film américain réalisé par Hoyt Yeatman en 2009 ;
 G-Force, un jeu vidéo basé sur le film du même nom, sorti en 2009 ;
 G-Force, un parcours de montagnes russes, en Angleterre ;
 G-Force, un jeu vidéo de Phoenix Games, sorti en 2006.

Voir aussi 
 G-Force Racing, une écurie de sport automobile belge
 Expedition GeForce, un parcours de montagnes russes, en Allemagne